Helmut Kohl (1930–2017) német kereszténydemokrata politikus, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja 1982 és 1998 között
 Helmut Kohl (1943–1991) osztrák nemzetközi labdarúgó-játékvezető